Léon Marique (1886-1950), écrivain belge connu sous le nom de plume Aimé Quernol ;
 Jean Marique (1900-1964), ingénieur belge.